Никита Давы́дов:
 Давыдов, Никита — оружейный мастер XVII века.
 Давыдов, Никита Александрович (род. 1988) — российский хоккеист.